(1584-1645), chevalier, officier et diplomate allemand,
 Henry Raschen (1856-1937), peintre et illustrateur allemand.

Patronyme allemand